Dinosaur () может означать:
 Dinosaur — английский джазовый квартет.
 Dinosaur Jr. — американская группа, занимающаяся альтернативным роком.

Альбомы 
 Dinosaur — альбом Dinosaur Jr., 1985 год.
 Dinosaur — альбом B’z 2017 года.

Песни 
 «Dinosaur» — песня Кеши 2010 года.
 «Dinosaur» — песня  2010 года.
 «Dinosaur» — сингл King Crimson 1996 года.
 «Dinosaur» — сингл  2018 года.

См. также